Хикматулла Суннатович Зайнутдинов () — профессор центра повышения квалификации фармацевтов Института фармацевтического образования и исследований, Ассоциации Фармацевтов Узбекистана, Президент отделение ISPOR в Узбекистане Лауреат премии Академии наук Узбекистана.

Биография 

Х.С. Зайнутдинов родился 20 февраля 1956 года в Ташкенте в семье служащего. В 1973 году окончил  имени Дмитрова с серебряной медалью, а в 1974 году был принят студентом Ташкентского фармацевтического института. В 1979 году с отличием окончил Ташкентский фармацевтический институт и был направлен на кафедру фармакогнозии Ташкентского фармацевтического института стажером-исследователем. За это время в институте принимал активное участие в общественных делах и проявлял энтузиазм как секретарь молодежной комсомольской организации.

Научная деятельность 

В 1981 году он был принят на кафедру токсикологической химии в заочную аспирантуру и работал старшим лаборантом этой кафедры. С 1982 по 1990 года работал ассистентом, а с 1990 года - старшим преподавателем. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на тему По результатам своей научной деятельности в 1988 году стал лауреатом премии Академии наук Узбекистана и завоевал медаль выставки ВДНХ. С 1988 по 1991 год работал секретарем парторганизации  Ташкентского фармацевтического института . С 1991 по 1993 года он был направлен в Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова для обучения в докторантуре.
В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему “[э Изолирование, обнаружение и определение некоторых ксенобиотиков в лекарственном растительном сырье и объектах животного происхождения” и основал направление экологического анализа лекарственных растений в Республике Узбекистан и стал основоположником первых исследований. В 1993 году в качестве ведущего специалиста Центральной научно-испытательной лаборатории Ташкентский фармацевтический институт выступил с инициативой создания лаборатории «Экология лекарственных растений». В 1994 году избран доцентом и заведующим кафедрой токсикологической химии Ташкентского фармацевтического института. В этот период обновляют все оборудование лаборатории кафедры и организуют обучение по предмету «Физико-химического анализа в фармацевтике» на основе современных требований. После обретения независимости, начали работать над изданием первого учебника совместно с профессором Л.Т. Икрамов в отрасли фармацевтики и этот учебник был награжден дипломом 2-й степени в 2007 году на республиканском конкурсе «Лучший учебник и автор учебной литературы года». Профессор Х.С. Зайнутдинов в 1998 году был назначен заведующим кафедрой организации фармацевтического дела  и пересмотрел программы обучения кафедры с учетом требований рыночной экономики инициировал подготовку лекций, методик и учебников по обучению фармацевтическому менеджменту и фармацевтическому маркетингу. В 2007 году под его руководством в его соавторстве изданы учебники «Организация фармацевтического дела», «Экономика фармации», «Менеджмент в фармацевтике» и «Медицинское товароведение». В 2012 году издано учебное пособие «Организация и экономика фармацевтического дела» для медицинских колледжей республики и в последующем данное пособие переиздано в 2015, 2016, 2017 годах. В 2022 году издано учебное пособие «Основы фармакологии и рецептуры» для медицинских колледжей республики.
В 2009 году учебник «Медицинское товароведение» награжден дипломом 2 степени в Республиканском конкурсе «Лучший учебник и автор учебной литературы года». Совместно с сотрудниками кафедры издал 9 учебников, более 50 учебно-методических указаний, 5 авторских свидетельств и патентов, более 300 научных статей. Профессор Х.С.Зайнутдинов является основоположником нового научного направления по фармакоэкономике и рациональному использованию лекарственных средств в Республике Узбекистан и в результате этих научных исследований имеет свою научную школу. Профессор Х.С. Зайнутдинов подготовил 3 докторов наук, 8 кандидатов наук, более 10 магистров,
1 , 2 . На сегодняшний день руководит 2 докторскими диссертациями Профессор Х.С. Зайнутдинов своим обширным трудом способствовал развитию фармацевтической промышленности Узбекистана и ее признанию в мире. Он активно участвовал во многих престижных международных конференциях в этой области. В 1996 г. он участвовал в 8-м международном симпозиуме по фармацевтическим технологиям в Турции, в 2003 г. в Алма-Ате, в 2011 г. в Арабской Республике Египет, участвовал в научной конференции ВОЗ и выступал с лекциями о своих разработках.
Принимал активное участие в обеспечении учебного процесса с точки зрения методологии, а также в научной и организационной работе. При этом активно участвовал в создании электронных образовательных ресурсов и размещении в общедоступной образовательно-информационной сети «ZiyoNET», улучшил деятельность сайта института и открыл сайт , победитель конкурса «Планета» компании «ZiyoNET» в 2008 и 2009 гг. занял почетное 2 место. В частности, запустил программу Moodle для дистанционного обучения на факультете повышения квалификации фармацевтов, что стало очень важным в переподготовке слушателей особенно в условиях пандемии.
Профессор Х.С. Зайнутдинов в 2011-2017 годах работал деканом факультета повышении квалификации фармацевтов, а в 2012-2015 годах проректором по учебной работе института] продемонстрировав высокие организаторские способности, разработал механизм постановки и реализации целей, исходя из задач высшей образования, объективно оценивал ситуацию и принимал решения. Организационные мероприятия, принятые факультетом во главе с Профессором Х.С. Зайнутдиновым на основании Закона «Об образовании», Национальной программы подготовки кадров и Государственной программы реформирования здравоохранения, заняли важное место в учебном процессе, в совершенствовании деятельности кафедры и деканата.
Профессор Х.С. Зайнутдинов являлся членом Ученого совета института и специализированного совета V2017.2.DSc/Far8 при институте. Председатель Студенческого научного общества института, председатель Экспертного совета института, , член Медицинского научного совета ССВ, а также участвовал в проверках высших учебных заведений республики в соответствии с указанием Министерство высшего и среднего специального образования и Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан. Профессор Х.С. Зайнутдинов работает в институте в качестве члена редколлегии с момента создания единственных журналов «Химия и фармация» (ныне «Фармацевтика»), «Фармацевтический вестник» и «Фармацевтика и фармакология»

Книги 

 Фармацевтика ишиниташкил килиш Ташкент, 2007 Юнусходжаев,A H Тошмухамедов Э.Р Зайнутдинов Х.С в.б,

 Фармацевтика иктисодиёти Дарслик, Ташкент,2007, Тошмухамедов Э.Р Зайнутдинов Х С  

 Токсикологик кимёдан амалий машгулотлар.  Ташкент,2007,Икрамов Л.Т. Тоджиев М.А

 Тиббиёт товаршунослиги   Профессор, Зайнутдинов Х.С. таҳрири остидФан,, Зияева М.Н.,  Султонова Г.А 

 Медицинские товароведения  Ташкент 2008,Профессор, Зайнутдинов Х.С. таҳрири остида., Зияева М.Н.,  Тиллаева Г.Ў 

 Фармацевтика менежменти, Ташкент 2009, Зайнутдинов Х.С. Зайнутдинов Ш.Н.]

 Фармацевтика ишини ташкил қилиш ва иқтисодиёти. Ташкент 2012, Зайнутдинов Х.С. Зияев Р.З. Исахўжаев О.С. Содиқова Г.Э.
 Фармацевтика ишини ташкил қилиш ва иқтисодиёти. Ташкент 2016, Зайнутдинов Х.С. Зияев Р.З. Исахўжаев О.С. Содиқова Г.Э.
 Farmatsevtika ishini tashkil qilish va iqtisodiyoti.   Toshkent. 2017.Zaiynutdinov H. S. Ziyev R. Z. Isahogaev O.S. Sodiqova G. E.
 Farmakologiya va retseptura asoslari	Ўқув қўлланма. Ташкент. 2022й.Зайнутдинов Х.С. Адилов М.А. Холматов Ю.

Награды 

 «Отличник здравоохранения Республики Узбекистан»
  10-летие Республики Узбекистан » за самоотверженный труд в здравоохранении населения и за его вклад в совершенствование медицины Узбекистана, а также почетной грамотой министерства.
  «25-летие Республики Узбекистан» за самоотверженный труд в здравоохранении населения и за его вклад в совершенствование медицины Узбекистана

Примечания